

Toponymie

 Żydy, village de la voïvodie de Mazovie
 Żydy, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie